MTR () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 265 амінокислот, а молекулярна маса — 140 527.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз.
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез амінокислот, біосинтез метіоніну.
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, s-аденозил-l-метіоніном, кобальтом.
Локалізований у цитоплазмі.

Порушення кодування білку лежить в основі виникнення синдрому Аракава II.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки